Express Yourself – singel Madonny
 Express Yourself – singel zespołu N.W.A
 Express Yourself - singel zespołu Labrinth